Nyssa — género botânico
Nisa da Capadócia — ou Nissa; esposa de Ariarate V do Reino da Capadócia ()

Topónimos
Níssa — antiga cidade da Capadócia
Nisa (Turquemenistão) — antiga cidade
Nice — cidade do sul da França chamada Nissa ou Niça em occitano niçardo
Nizza Monferrato —  comuna italiana do Piemonte chamada Nissa Monferrato em piemontês
Caltanissetta — cidade da Sicília que no passado poderá ter-se chamado Nissa
Nyssa (Oregon) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos